Cobbonchus är ett släkte av rundmaskar. Cobbonchus ingår i familjen Cobbonchidae. 

Cobbonchus är enda släktet i familjen Cobbonchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Cobbonchus